
Termin -{Os}- ima više značenja.

 Osmijum, hemijski element
 Operativni sistem, program koji upravlja hardverom i softverom računara